Metrolink (aussi écrit MetroLink voire Metro-link) fait référence à plusieurs réseaux ou sociétés de transports.

Australie 
 Metro-link Bus Lines, réseau de bus à Sydney.
 Transdev Brisbane Ferries, anciennement connu sous le nom de Metrolink Queensland.
 Métro de Sydney, également appelé Metro Link, projet.

Canada 
 MetroLink (Halifax), réseau de bus rapide en Nouvelle-Écosse.

États-Unis 
 Metrolink, service de plusieurs lignes de trains desservant la Californie du Sud.
 Métro léger de Saint-Louis, aussi appelé MetroLink.
 Quad Cities MetroLINK, une ligne de bus  dans les Quad Cities (Illinois).

Inde 
 MetroLink Express, métro en construction à Gandhinagar et Ahmedabad.

Nouvelle-Zélande 
 Metrolink, une division de la société des bus de Nouvelle-Zélande (NZ Bus) qui exploite des lignes de bus à Auckland.

Royaume-Uni 
 Manchester Metrolink, métro léger du Grand Manchester.

Voir aussi 
 Metrolinx, autorité organisatrice des transports de la région du Grand Toronto et de Hamilton.
 Metlink, nom de l'ancien opérateur marketing des transports en commun de Melbourne, en Australie.